Змагання зі стрільби з лука в командній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшли з 5 по 6 серпня на Самбодромі. У змаганнях брали участь 36 спортсменів (12 команд по 3). Як і інші три дисципліни, жіноча командна першість проходить у класичному різновиді лука, за правилами Світової федерації стрільби з лука, з відстані 70 метрів від мішені. Змагання розпочиналися з туру за місце, у якому кожен учасник вистрілює 72 стріли (це той самий раунд, що й в індивідуальній першості). На основі результатів цього раунду команди розміщуються в сітці турніру на вибування. Із них чотири перші команди потрапляють одразу до другого раунду (чвертьфіналу). У кожному матчі команди вистрілюють по 24 стріли (8 стріл на лучника). Виграє команда з більшим сумарним результатом. Якщо рахунок рівний, то проводиться тай-брейк, у якому кожен учасник команди використовує по стрілі. Якщо й він завершується внічию, то проводиться ще один такий самий тай-брейк. Якщо й другий тай-брейк не виявив переможців, то виграє та команда, чия стріла була ближчою до центру мішені під час цих двох тай-брейків.

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3).

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Тур за місце — 216 стріл (3 учасниці по 72 стріли).

Матчі — 24 стріли.

Призери

Результати

Тур за місця

Турнірна сітка

Примітки 

Стрільба з лука на літніх Олімпійських іграх 2016